Мэйвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Висконсине.
  — городок в Висконсине.
 Мэйвилл — тауншип в Миннесоте.
  — деревня в Мичигане.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — город в Северной Дакоте.

См. также 
 Мэйсвилл
 
 Мэй